Servisch handbalteam (mannen)
 Servisch handbalteam (vrouwen)